Марчедуза () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Катандзаро.

Население составляет 556 человек, плотность населения составляет 37 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 88050. Телефонный код — 0961.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Андрей, празднование 30 ноября.

С Марчедуза граничат коммуны Белькастро, Мезорака, Петрона.

Ссылки